Basterotia är ett släkte av musslor. Basterotia ingår i familjen Sportellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Basterotia